Adam Gwido Langner (ur. 1892) – podpułkownik intendent Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotym KZ, szef intendentury Armii „Modlin” we wrześniu 1939
 Adam Langer (ur. 1935) – polski ekonomista, wykładowca i działacz społeczny